Patch (computação)
Patch (emblema)
Patch (Unix)

Ou ainda:
Patch Adams

Desambiguação